New Haven Open at Yale 2013 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2013 является 45-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к премьер категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Нью-Хэйвене с 19 по 24 августа 2013 года. Турнир завершал бонусную североамериканскую хардовую серию, подготовительную к US Open серию соревнований WTA. Лидером зачёта к этому турниру подошла американка Серена Уильямс, не приехавшая на данный приз.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Сара Эррани (№ 6 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Симона Халеп выигрывает 4й финал подряд на соревнованиях тура ассоциации.
 Петра Квитова не смогла на следующий год защитить ни один из своих девяти титулов.

Парный разряд

Факты 
 Саня Мирза выигрывает 3й титул в сезоне и 17й за карьеру в туре ассоциации.
 Чжэн Цзе выигрывает 1й титул в сезоне и 15й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 New Haven Open at Yale

 WTA Тур 2013
 US Open Series 2013

 Премьер серия WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

США
Теннис
Август 2013 года
2013
Нью-Хэйвен